Lucienne – forma francese del nome Luciana
 1892 Lucienne – asteroide della fascia principale